Zou ou ZOU pode se referir a
Zou (povo da Índia), comunidade indígena, que vive ao longo da fronteira Indo-Birmânia
Zou (povo do Benim)
Zou (departamento) do Benim 
Zou (Costa do Marfim), vila e comuna da Costa do Marfim
Zou (instrumento)
Zou (estado), estado chinês que existiu durante a Dinastia Zhou 
Zou (sobrenome), um sobrenome chinês
Zone of Ultima organização de jogos
Zimbabwe Open University‎

Ver também 
Zoo

Desambiguação